Jaakola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1929-1997),  peintre et sculpteur finlandais
 (né en 1950),  athlète finlandais en lacer du javelot
Topi Jaakola (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois